Plainfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plainfield Township (Illinois)
 Plainfield Township (Iosco County, Michigan)
 Plainfield Township (Kent County, Michigan)
 Plainfield Township (Pennsylvania)
 Plainfield Township (South Dakota)